J'ai serré la main du diable peut désigner :

 J'ai serré la main du diable, livre de Roméo Dallaire publié en 2003 ;  
 J'ai serré la main du diable (), film canadien de Roger Spottiswoode sorti en 2007.